Reinertsen ist der Familienname folgender Personen:

 Eivind Reinertsen (1948–2001), norwegischer Schriftsteller    
 Espen Reinertsen (* 1979), norwegischer Saxofonist   
 Jon Reinertsen (* 1946), norwegischer Handballspieler    
 Maria Berg Reinertsen (* 1980), norwegische Journalistin und Autorin    
 Sarah Reinertsen (* 1975), US-amerikanische Paratriathletin    
 Stein Reinertsen (* 1960), norwegischer lutherischer Bischof
 Tore Reinertsen (* 1941), norwegischer Schriftsteller und Maler    
 Trond Reinertsen (* 1945), norwegischer Unternehmer und Politiker    

Reinertsen steht für:

 Reinertsen (Unternehmen), norwegisches Unternehmen